Reko steht für:

 Rekommandation, die Versandart Einschreiben im Postverkehr
 Rekonstruktion (DDR), landschaftlicher Sprachgebrauch
 in der Schweiz Kurzwort für Rekognoszierung (z. B. "Reko-Tour")

ReKo steht als Abkürzung für:
 Regelkommunikation

Siehe auch:
 Reko-Lokomotive
 Reko-Wagen
 Recco

Abkürzung